Ралли Монте-Карло 2023 года (официально 91ème Rallye Automobile Monte-Carlo) - первый этап чемпионата мира по ралли 2023 года, проходивший с 19 по 22 января. Это 91-е Ралли Монте-Карло в истории и юбилейное 50-е в рамках чемпионата мира. Этап проходил на смешанном асфальтово-снежном покрытии, а общая протяженность гоночной дистанции составила 325 км и была разделена на 18 спецучастков. 

Себастьен Ожье одержал свою девятую победу на Ралли Монте-Карло и вышел по этому показателю на первое место, а по количеству побед в Монако в чемпионате мира сравнялся с Себастьеном Лёбом (по восемь). Для штурмана Венсана Ландэ эта победа стала первой в карьере. 

Действующий чемпион Калле Рованперя занял второе место и впервые попал на пьедестал почёта на этом престижном соревновании. Тройку лучших замкнул бельгиец Тьерри Невилль, попавший на подиум Ралли Монте-Карло в пятый раз.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица 

* Грязин получил 5 секунд штрафа за срезку повората на СУ18.

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа протяженностью в 15,12 км.

Позиции пилотов в общем зачёте по ходу этапа

Результаты пилотов на спецучастках

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2023 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2023 году